Trädgårdsholmen kan avse:
 Trädgårdsholmen, Sibbo – en ö i Nyland, Finland.
 Trädgårdsholmen, Vänern – en ö i Vänern i Säffle kommun.